Kummelskär kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kummelskär, Estland,

Finland 

 Kummelskär, Houtskär, Åboland, 
 Kummelskär, Korpo, Åboland,  (9 ha)
 Kummelskär, Nagu, Åboland,  (1 ha)
 Kummelskär, Kimitoön, Åboland,  (2 ha)
 Kummelskär (vid Uddskatan, Hangö), Nyland,  (3 ha)
 Kummelskär (vid Täktom, Hangö), Nyland,  (3 ha)

Åland 

 Kummelskär (Lemland, Åland),  (4 ha)
 Kummelskär (norr Kökar, Åland),  (1 ha)
 Kummelskär (sydost Kökar, Åland),  (6 ha)
 Kummelskär (Brändö, Åland),  (4 ha)
 Kummelskär (Eckerö, Åland),  (5 ha)

Se även
Kummelskäret
Kummelskären
Stora Kummelskär
Lilla Kummelskär
Långa Kummelskär
Inre Kummelskär
Hummelskär